Мацуле́вич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Мацулевич, Арнольд (род. 1932) — советский легкоатлет, спринтер, барьерист.
 Мацулевич, Ежи (род. 1955) — узбекский религиозный деятель, католический епископ.
 Мацулевич, Жанетта Андреевна (1890—1973) — советский историк искусства, доктор искусствоведения.
 Мацулевич, Киприан (1830 — после 1893) — польский архитектор.
 Мацулевич, Леонид Антонович (1886—1959) — советский археолог и искусствовед, профессор ЛГУ, член-корреспондент АН ГССР (1946).